Ligusticum arenarium är en flockblommig växtart som beskrevs av Heinrich Friedrich Link. Ligusticum arenarium ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
arenarium